Ел Пасо дел Пинзан има више значења:

 Ел Пасо дел Пинзан (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пасо дел Пинзан (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пасо дел Пинзан (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику